The Woman in the Case – opera teatrale di Clyde Fitch

Film
 The Woman in the Case – film del 1916 diretto da Hugh Ford
 The Woman in the Case – film del 1916 diretto da George Willoughby
 The Woman in the Case – cortometraggio del 1917 diretto da Allen Curtis